El Torneig de Biel/Bienne 2017, conegut oficialment com a Ladies Open Biel Bienne 2017, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments del circuit WTA femení. L'edició inaugural del torneig es va disputar entre el 10 i el 16 d'abril del 2017 al Roger Federer Allee de Biel/Bienne, Suïssa.

La tennista txeca Markéta Vondroušová, encara menor d'edat, va guanyar el primer títol de la seva carrera venint de la fase prèvia i en tot just el segon torneig que disputava en el circuit WTA.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial    
 
 

WTA Tour 2017
Competicions tennístiques a Suïssa
Cantó de Berna